Loreggiola ima više značenja:
 Loreggiola, Padova
 Loreggiola, Treviso